polecenie komputerowe
 polecenie przelewu
 polecenie służbowe
 polecenie uniksowe
 polecenie zapłaty
 polecenie (prawo spadkowe)

 interpreter poleceń
 wiersz poleceń
 wzorzec polecenia

Zobacz też 
 instrukcja
 komenda
 nakaz, zakaz
 rozkaz